Jonasberg bezeichnet:
 einen Bergsporn bei Arnstadt in Thüringen, siehe Alteburg (Arnstadt)
 den deutschen Namen eines Ortes in der Gmina Czerwieńsk in Polen, siehe Zagórze (Czerwieńsk)